Тава́риш () — португалоязычная фамилия. Известные носители:
 Тавариш, Алвару Родригиш да Силва (1915—?) — португальский юрист и колониальный администратор.
 Тавариш, Антониу Рапозу (1598—1658) — португальский колониальный бандейрант.
 Тавариш, Валтер (род. 1992) — кабо-вердианский баскетболист.
 Тавариш, Гонсалу (род. 1970) — португальский писатель.
 Тавариш, Давид (род. 1999) — португальский футболист.
 Тавариш, Жозе (род. 1966) — португальский футболист.
 Тавариш, Жулиу (род. 1988) — кабо-вердианский футболист.
 Тавариш, Луиш (1916—1994) — бразильский врач и шахматист.
 Тавариш, Нуну (род. 2000) — португальский футболист.
 Тавариш, Сидней (род. 2001) — португальский футболист.
 Тавариш, Томаш (род. 2001) — португальский футболист.
 Тавареш, Эдсон (род. 1956) — бразильский футбольный тренер.